Daidalos () ist:

 Daidalos, ein Kulturheros der griechischen Mythologie
 Daidalos (Bildhauer) aus Sikyon im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Daidalos (Gemmenschneider) im 1. Jahrhundert v. Chr
 Verschreibung oder Lesefehler für den Bildhauer Doidalsas
 Verschreibung oder Lesefehler für den platonischen Philosophen Daidachos
 Daidalos (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Architekturtheorie

Siehe auch:
 Daedalos FlugbetriebsGmbH
 Daedalus